Aoki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Noriko Aoki
 Shigeyuki Aoki